Fuhlsbüttel (Hamburg), een stadsdeel van Hamburg
Fuhlsbüttel (metrostation), een station van de Hamburgse metro